

Persone 
 Dario Floreano – informatico e ricercatore italiano
 Denyse Floreano – modella venezuelana, Miss Venezuela 1994

Altro 
 Biotopo prati di Col San Floreano – area naturale protetta del Friuli-Venezia Giulia
 Chiesetta di San Floreano – luogo di culto nel comune di Casarsa della Delizia